Åsegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åsegöl (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Åsegöl (Hovmantorps socken, Småland), sjö i Lessebo kommun, 
Åsegölen, sjö i Hultsfreds kommun,  (10,5 ha)

Se även
Åsgöl
Åsagöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn